Affengruber ist der Familienname folgender Personen: